Carlo Battisti ist der Name folgender Personen:

* Carlo Battisti (Romanist) (1882–1977), italienischer Sprachwissenschaftler 
 Carlo Battisti (Maler) (1910–1985), österreichischer Maler und Grafiker